Будённовская — топоним:

 Будённовская — станица, Ростовская область
 Будённовская — планируемая станция 1-го этапа строительства первой очереди Ростовского метрополитена
 Будённовская — станица, включённая в городскую черту города Кисловодска 20 февраля 1932 года

См. также 
 Будённовская лошадь
 Будённовский проспект
 Будённовский район
 Будённовский благочиннический округ
 Будённовский
 Будённовск